Kampits ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Kampits (* 1977), österreichische Keramikerin
 Peter Kampits (* 1942), österreichischer Philosoph und Hochschullehrer 

Siehe auch:
 Kampitsch